Zakraj je ime več naselij v Sloveniji:
 Zakraj, občina Bloke
 Zakraj, občina Tolmin

Naselja v Sloveniji